Мирович — фамилия.

Известные носители 
 Мирович, Анатолий Иванович (1914—1976) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 
 Мирович, Евстигней Афиногенович (настоящая фамилия Дунаев; 1878—1952) — советский актёр, режиссёр, драматург, педагог, профессор, Народный артист Белорусской ССР.
 Мирович, Иван Иванович (?—1706) — полковник Переяславского полка Войска Запорожского в 1672—1706 годах.
 Мирович, Роман Денисович (1892—1971) — общественный деятель, историк Галичины, принадлежал к галицко-русскому направлению.
 Мирович, Софья Михайловна (на сцене Никольская; 1889—1976) — советская артистка оперы (лирико-колоратурное сопрано), Заслуженный деятель искусств РСФСР.

Составные фамилии 
 Малахиева-Мирович, Варвара Григорьевна (настоящая фамилия Малафеева или Малахиева; 1869—1954) — русская поэтесса, переводчица, мемуаристка.

Псевдоним 
 Иванова, Зинаида Сергеевна (псевдоним Н. Мирович; 1865—1913) — русская писательница, историк, педагог.

Другое 
 «Мирович» — исторический роман Г. П. Данилевского (1879 г.), посвященный судьбе В. Я. Мировича

См. также 
 Миркович
 Мирмович
 Мировичи — село на Украине, находится в Турийском районе Волынской области.